Подлесный Веселец () — село в Городокском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 75 человек. Почтовый индекс — 32015. Телефонный код — 3251. Занимает площадь 0,288 км². Код КОАТУУ — 6821288605.

Местный совет 
32012, Хмельницкая обл., Городокский р-н, с. Хоптинцы

Примечания

Ссылки 
 Подлесный Веселец на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Городокского района (Хмельницкая область)